Ir – iryd
 Ir – iloczyn rozpuszczalności
 IR – kategoria pociągów Przewozów Regionalnych
 IR – podczerwień
 IR – produkty lecznicze posiadające pozwolenie na import równoległy
 IR (ang. Internet Registry)

Przypisy